Zeppelin je lahko:

 Ferdinand von Zeppelin (1838–1917), nemški izumitelj in izdelovalec zrakoplovov
 Cepelin (), tip toge zračne ladje, Zeppelinov izum
 Zeppelin LZ 1, eksperimentalno plovilo iz 1900
 Zeppelin LZ 2, prvi pravi cepelin iz 1906
 LZ 127 Graf Zeppelin, uspešen cepelin, v uporabi v 1920. in 1930. letih
 LZ 130 Graf Zeppelin, sestrsko plovilo Hindenburga
 Zeppelin NT, razred sodobnih poltogih zračnih ladij
 Led Zeppelin, glasbena skupina